Inland steht für:

 Inland, den Gegensatz zu Ausland und damit der Bezeichnung für das eigene Land aus Sicht der sprechenden Person
 Inland (Nebraska), ein Ort im Clay County im Süden von Nebraska, Vereinigte Staaten

Kultur:
 Das Inland, eine zwischen 1836 und 1863 erschienene livländische Wochenzeitung
 Inland (Roman), einen 2019 erschienenen Roman der amerikanischen Schriftstellerin Téa Obreht